Table des caractères Unicode U+11480 à U+114DF.

Tirhuta 
Caractères utilisés pour le Tirhuta

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (11000-11FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Tirhuta , table sur le site Unicode.

01148